De strijd om de Wereldbeker mountainbike 1997 was de zevende editie van deze mondiale competitie en bestond voor de crosscountry-mountainbikers uit tien wedstrijden. De cyclus begon op 6 april in Napa Valley, in de Amerikaanse staat Californië, en eindigde op 7 september met een wedstrijd in Annecy in Frankrijk.

Crosscountry

Puntenverdeling

Overzicht

Eindstanden 
In onderstaande eindrangschikking zijn slechts de beste 150 mountainbikers vermeld. In totaal wisten 243 renners punten te verdienen in het seizoen 1997. Bij de vrouwen zijn alle 144 rensters vermeld die punten wisten te behalen in het wereldbekercircuit.

Downhill

Overzicht

Eindstanden

Zie ook 
 Wereldkampioenschappen mountainbike 1997

1997
Mountainbike